Lista podiów reprezentacji Polski w FIS Cupie w skokach narciarskich – występy reprezentantów Polski w skokach narciarskich w konkursach FIS Cupu, zakończone stanięciem na podium. Polscy skoczkowie dokonali tego 68 razy.

Podia w konkursach 
Pierwsze podium dla Polski zdobył Wojciech Skupień w pierwszej edycji FIS Cupu. Podczas konkursu w Bischofshofen skoczył 72,5 m i 71 m, co dało mu zwycięstwo w zawodach. Była to pierwsza wygrana polskiego skoczka w FIS Cupie.

Reprezentanci Polski 68-krotnie stawali na podium konkursów FIS Cupu. Spośród 23 polskich zawodników najwięcej razy na podium – pięć – stawali Jakub Kot, Dawid Kubacki, Grzegorz Miętus i Łukasz Rutkowski. Najwięcej zwycięstw – 3 – odniósł Rafał Śliż.

Dwukrotnie w historii FIS Cupu zdarzyło się, aby całe konkursowe podium zostało zajęte przez reprezentantów Polski. W obu przypadkach miało to miejsce podczas zawodów w Szczyrku. W 2008 roku na skoczni Skalite zwyciężył Piotr Żyła przed Łukaszem Rutkowskim i Grzegorzem Miętusem. Dwa lata później na tym samym obiekcie triumfował Klemens Murańka przed Grzegorzem Miętusem i Jakubem Kotem.

stan na 12 grudnia 2014

Podia w konkursach według zawodników 
Najwięcej razy – 5. – spośród Polaków, na podium zawodów indywidualnych FIS Cupu stawali Jakub Kot, Dawid Kubacki, Grzegorz Miętus i Łukasz Rutkowski.

Podia w konkursach według sezonów

Zobacz też 
 FIS Cup w skokach narciarskich
 Lista podiów reprezentacji Polski w Pucharze Świata w skokach narciarskich
 Lista podiów reprezentacji Polski w Letnim Grand Prix w skokach narciarskich
 Lista podiów reprezentacji Polski w Pucharze Kontynentalnym w skokach narciarskich
 Lista podiów reprezentacji Polski w Letnim Pucharze Kontynentalnym w skokach narciarskich

Przypisy 

Reprezentacja Polski w skokach narciarskich
FIS Cup w skokach narciarskich
Strony przeglądowe – sport